Diego Valdés puede referirse a:

 Diego Valdés Contreras (1994-), futbolista chileno;
 Diego Valdés Giraldo (1991-), futbolista colombiano;
 Diego Valdés Parra (1981-), futbolista colombiano;